Nothing But the Truth (litt. « rien que la vérité ») peut désigner :
 Nothing But the Truth, un roman de l'écrivain américain Frederic S. Isham publié en 1914 et adapté au théâtre sous le même titre en 1916 par le dramaturge James Montgomery ;
 Nothing But the Truth, un film muet américain de David Kirkland, adapté des précédents et sorti en 1920 ;
 Nothing But the Truth, un film de Victor Schertzinger, adapté des précédents et sorti en 1929 ;
 Nothing But the Truth  (en français Rien que la vérité), un film américain d'Elliott Nugent, adapté des précédents et sorti en 1941 ;
 Nothing But the Truth, un téléfilm américain de Michael Switzer diffusé en 1995 ;
 Nothing But the Truth, un film américain de Brad White sorti en 2000 ;
 Nothing But the Truth (en français Le Prix du silence), un film américain de Rod Lurie, sorti en 2008.

Voir aussi